Stazione di Ōji – stazione ferroviaria giapponese a Tokyo
Stazione di Ōji – stazione ferroviaria giapponese a Ōji